Echinops (dierengeslacht), monotypisch zoogdierengeslacht uit de familie van tenreks
 Echinops (plantengeslacht), plantengeslacht uit de composietenfamilie
 Uviranus echinops, een soort hooiwagen (spin)